District de Phu Tan (Cà Mau)
 District de Phú Tân (An Giang)